Silverfisk kan syfta på::

 Silverfisk (insekt) – en insekt ur ordningen silverborstsvansar
 Silverfisk (fisk)  – en fisk ur ordningen guldlaxartade fiskar